Õunapuu („Apfelbaum“) ist der Familienname folgender Personen:

 Ervin Õunapuu (* 1956), estnischer Schriftsteller
 Harri Õunapuu (* 1947), estnischer Politiker
 Jaan Õunapuu (* 1958), estnischer Politiker
 Madis Õunapuu (1969–2012), estnischer Sumōtori
 Rein Õunapuu (* 1957), estnischer katholischer Theologe